Пара Ким Клейстерс и Ай Сугияма — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки Винус Уильямс и Серена Уильямс защищали свой титул в качестве третьих номеров посева, однако в третьем раунде проиграли россиянкам Елене Дементьевой и Лине Красноруцкой.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (финал)
  Ким Клейстерс /  Ай Сугияма (титул)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс (третий раунд)
  Линдсей Дэвенпорт /  Лиза Реймонд (полуфинал)
  Кара Блэк /  Елена Лиховцева (третий раунд)
  Елена Докич /  Надежда Петрова (второй раунд)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова /  Мартина Навратилова (четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова /  Чанда Рубин (второй раунд)
  Магдалена Малеева /  Лизель Хубер (третий раунд)
  Эммануэль Гальярди /  Меган Шонесси (второй раунд)
  Патриция Вартуш /  Петра Мандула (четвертьфинал)
  Натали Деши /  Эмили Луа (третий раунд)
  Тина Крижан /  Катарина Среботник (второй раунд)
  Елена Дементьева /  Лина Красноруцкая (полуфинал)
  Джанет Ли /  Винна Пракуся (второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка турнира 

Уимблдонский турнир 2003